É um rio brasileiro do Estado do Rio de Janeiro. Nasce próximo ao bairro de Araras em Petrópolis e deságua no Rio Piabanha no bairro de Alberto Torres em Areal. Banha todo o limite dos municípios de Areal e Paraíba do Sul.

Ver também 

Rio Piabanha
Rio Paraíba do Sul

Fagundes
Fagundes
Geografia de Paraíba do Sul
Fagundes